Кука́ркин — фамилия.

Известные носители 
 Кукаркин, Александр Викторович (род. 1916) — советский киновед и критик.
 Кукаркин, Борис Васильевич (1909—1977) — советский астроном, профессор.
 Кукаркин, Василий Александрович (1894 — после 1945) — советский военачальник, полковник (1940).
 Кукаркин, Евгений Николаевич (род. 1940) — советский и российский писатель, сценарист, прозаик.

См. также 
 Кокорекин